Совместные выпуски марок США c другими странами (1959—2006) — перечень (каталог) знаков почтовой оплаты (почтовых марок), в который вошли совместные выпуски марок США с другими странами с 1959 по 2006 год. Данный сборник был опубликован Американским филателистическим обществом в ноябре 2018 года.

Первым совместным выпуском в США стал памятный выпуск морского пути Святого Лаврентия между Канадой и США в 1959 года. Выпуск марок, в котором приняло самое большое количество участников (США, Италия, Испания и Португалия), был посвящен 500-летию открытия Христофором Колумбом Нового света<ref name="<ref name="<ref name=".

Список марок 

Порядок следования элементов в таблице составлен в хронологическом порядке.

Примечания

Ссылки 

 

Почтовые марки США